Мозамбик се први пут појавио на Олимпијским играма 1980. године и од тада Мозамбик није пропустио ни једне Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Мозамбик никада није слао своје представнике. Представници Мозамбика закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 2 олимпијске медаље обе у атлетици, једну златну 2000. и једну бронзану на играма одржаним 1996. године.

Национални олимпијски комитет Мозамбика (-{Comité Olímpico Nacional de Moçambique}-) је основан 1979. а признат од стране МОКа 1979. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Мозамбик на олимпијским играма